Міста Аргентини з населенням понад 100 тисяч осіб.

Примітки

Джерела 
 Перепис 2010 року
 База даних переписів REDATAM

Аргентина

Списки:Аргентина